Zelenický je příjmení patřící více osobám:

 František Zelenický (1948–2021) – český advokát a bývalý policejní ředitel
 František Zelenický (lední hokejista) (* 1949) – český lední hokejista
 Lukáš Zelenický (* 1990) – slovenský fotbalista